Offenheim peut faire référence à :
 Offenheim, commune ancienne du Bas-Rhin
 Offenheim, commune de l'arrondissement d'Alzey-Worms, Rhénanie-Palatinat (Allemagne)